Ранчо Летисија има више значења:

 Ранчо Летисија (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Летисија (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику